Collegio elettorale di Bozzolo – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bozzolo – collegio elettorale del Regno d'Italia